Mr. Barnes of New York (1914), een dramafilm onder regie van Maurice Costello en Robert Gaillard 
Mr. Barnes of New York (1922), een dramafilm onder regie van Victor Schertzinger